Ischyronota — род жуков из семейства листоедов.

Систематика 
 Ischyronota brisouti (Reitter, 1889)
 Ischyronota conicicollis (Weise, 1890)
 Ischyronota desertorum (Gebler, 1833) 
 Ischyronota elevata (Reitter, 1890)
 Ischyronota jordanensis Borowiec, 1986
 Ischyronota spaethi Reitter, 1901
 Ischyronota schusteri Spaeth, 1914

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — tribus Cassidini Gyllenhal, 1813

Примечания 

Щитоноски
Роды жесткокрылых